

Верцишево — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Верцишево — село в гміні Сянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства